Tat steht für:
 Tat, abgeschlossenes Tun; siehe Handeln
 Straftat, Handlung, die dem Strafrecht unterliegt; siehe Straftat (Deutschland)
 Delikt, strafrechtlich relevante Verfehlung
 Prozessuale Tat, Handlungsgesamtheit, die zu Straftatbeständen führen kann
 Tat (Einheit), kleines Längenmaß
 Gruppe Tat, anarchistisch orientierte Splittergruppe; siehe Sozialistischer Bund (1908)

Tát steht für:
 Tát, Stadt in Ungarn 

Tāt steht für:
 Tat (Volk), iranischer Volksstamm

Tat bzw. tat steht als Abkürzung für:
 Tatarische Sprache (ISO-639-3-Code)
 Transactivator of transcription, Protein; siehe Lentiviren
 Twin Arginine Translocation, Transportsystem aus Pflanzen und Bakterien

TAT steht als Abkürzung für:
 Tapas-Akupressur-Technik, Richtung der Klopfakupressur
 Theater am Turm, Frankfurt, Landesbühne Rhein-Main
 Thematischer Apperzeptionstest in der Psychologie
 Total Air Temperature; siehe Abkürzungen/Luftfahrt/S–Z #T
 Touraine Air Transport, französische Fluggesellschaft
 Tourism Authority of Thailand, thailändisches Fremdenverkehrsbüro
 Trans America Trail, Reiseroute in den Vereinigten Staaten
 Transatlantisches Telefonkabel, Langstreckenkabel
 Transportes Aéreos de Timor, Fluggesellschaft von Portugiesisch-Timor
 Flughafen Poprad-Tatry, Flughafen in der Slowakei (IATA-Code)

TaT steht als Abkürzung für:
 Theater am Torbogen, Theater in der baden-württembergischen Stadt Rottenburg am Neckar
 Transferzentrum für angepasste Technologien, Technologiepark in Rheine, Nordrhein-Westfalen

T.A.T. steht als Abkürzung für:
 Transporte Air Timor, eine Aldeia in Bairro Pite, Dili, Osttimor

Siehe auch:
 Die Tat
 That

Abkürzung